Монтана (фильм):

 «Монтана» — американский вестерн 1950 года с Эрролом Флинном и Алексис Смит.
 «Монтана» — американский фильм 1998 года.
 «Монтана» — российская криминальная мелодрама 2008 года.
 «» — британский боевик 2014 года.

См. также 
 Монтана (значения)